Окамура () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Окамура, Джералд (род. 1940) — американский киноактёр.
 Окамура, Томио (род. 1972) — чешский политик, глава партии «Свобода и прямая демократия».
 Окамура, Тэнсай (род. 1961) — сценарист аниме и аниматор.
 Окамура, Ясудзи (1884—1966) — генерал Императорской армии Японии, командующий японской Экспедиционной армией в Китае, военный преступник.